Möderndorfer je priimek več znanih Slovencev:

 Jani Möderndorfer (*1965), politik
 Vinko Möderndorfer (*1958), književnik in režiser
 Vinko Möderndorfer (1894—1958), šolnik, pisatelj, etnograf in politik